As in a Looking Glass – cortometraggio del 1899 prodotto dall'American Mutoscope Company
 As in a Looking Glass  – film del 1903 prodotto dalla American Mutoscope and Biograph Company
 As in a Looking Glass – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
 As in a Looking Glass – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
 As in a Looking Glass – cortometraggio del 1913 diretto da Stanner E.V. Taylor
 As in a Looking Glass – film del 1916 diretto da Frank Hall Crane